Le terme dépendance peut renvoyer à diverses notions :

Architecture 
 Une dépendance, un bâtiment qui constitue une annexe d'un bâtiment principal.

Géographie 
 Une dépendance, un territoire soumis à souveraineté spéciale.

Informatique, internet et communication 
 La dépendance à Internet (également nommée cyberdépendance, cyberaddiction, netaholisme, usage problématique d'Internet (UPI) ou trouble de dépendance à Internet (TDI)) désigne un trouble psychologique entraînant un besoin excessif et obsessionnel d'utiliser un ordinateur et interférant sur la vie quotidienne ;
 La dépendance au smartphone est un phénomène qui apparaît depuis la large diffusion des smartphones ;
 Une dépendance logicielle est le fait d'avoir besoin d'un logiciel donné pour en utiliser un autre ou le fait que la valeur de X influe sur le comportement de Y ;
 La dépendance des données est le fait que dans un ordinateur parallèle, un fragment de programme peut avoir besoin en entrée de données fournies par un autre fragment (ses données de sortie), ou bien que les deux fragments doivent fournir des données de sortie identiques ; voir Parallélisme (informatique)#Dépendance des données.

Santé, médecine 
 Addictologie, la dépendance ou addiction est un état où, malgré une conscience plus ou moins aiguë des problèmes liés à une consommation abusive, le patient est incapable de maîtriser sa consommation ou ignore que sa consommation implique des effets addictifs :
 la pharmacodépendance est un état psychique et parfois physique, résultant de l'interaction entre un organisme vivant et une substance ;
 la dépendance aux psychotropes est une dépendance par rapport à un somnifère (hypnotique), ou un antidépresseur, un anxiolytique, etc. Voir aussi Jeu pathologique, Dépendance sexuelle, Dépendance à la pornographie, Dépendance à l'internet, Dépendance au jeu vidéo ;
 En psychologie, une dépendance affective est un besoin général et excessif d’être pris en charge conduisant à un comportement soumis et à une angoisse de séparation ;
 La dépendance dans le domaine médical, en gérontologie et dans le domaine du handicap concerne la situation des personnes dépendantes d'une aide extérieure pour leur vie quotidienne (voir aussi Garantie dépendance). Le degré de dépendance des personnes âgées de plus de 60 ans est mesuré à l'aide d'un outil spécifique : la grille AGGIR et ouvre droit au versement de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie). Le taux d'incapacité des personnes en situation de handicap est quant à lui réalisé par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) après évaluation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Microbiologie 
 Un module de dépendance est équivalent à système poison-antidote ou à système de mort programmée ou encore système de post-segregational killing et désigne des éléments identifiés sur des plasmides à faible nombre de copies ;

Statistiques 
 La dépendance, la force du lien entre ces deux variables aléatoires ;

Économie 
 La dépendance économique est le fait de ne pas avoir ou d'avoir peu de revenus (salaire, rente, chiffre d'affaires) ;
 une étude concrète de cas : la dépendance au pétrole.

Cinéma, fiction 
 Dépendance est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Voir aussi